Pearce är ett efternamn som burits av bland andra:

 Alex Pearce (född 1988), skotsk-irländsk fotbollsspelare
 Ashlyn Pearce (född 1994), amerikansk skådespelerska
 David Pearce (född 1959), brittisk filosof
 David D. Pearce (född 1950), amerikansk diplomat
 Gary Pearce (född 1944), australisk roddare
 George Pearce (1870–1952), australisk politiker
 Gordon Pearce (född 1934), australisk landhockeyspelare
 Guy Pearce (född 1967), australisk skådespelare
 Heath Pearce (född 1984), amerikansk fotbollsspelare 
 James Pearce (1805–1862), amerikansk politiker
 Jason Pearce (född 1987), engelsk fotbollsspelare
 Jordan Pearce (född 1986), amerikansk ishockeymålvakt
 Mark Pearce (född 1970), svensk fysiker
 Philippa Pearce (1920–2006), engelsk barnboksförfattare
 Steve Pearce (född 1947), amerikansk politiker
 Stuart Pearce (född 1962), engelsk fotbollsspelare och -tränare
 Tom Pearce (född 1998), engelsk fotbollsspelare

Se även 

 Pearce (serieskapare)
 Pearce (biltillverkare)
 3304 Pearce, asteroid